El término No Holds Barred (en inglés, «sin tapujos», «sin tabúes», «sin restricciones»; lit. «sin rejas contenedoras») puede referirse a:

Deportes
No Holds Barred, tipo de combate de lucha libre profesional.
No Holds Barred, Evento de la empresa americana WWF.

Música
No Holds Barred canción de Biohazard.

Cine
No Holds Barred, película de 1989 protagonizada por Hulk Hogan.